Onderdistrict in Indonesië
 Kalikotes (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Kalikotes (Kalikotes), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kalikotes (Pituruh), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java